О́ймур — село и река в Бурятии:

 Оймур — село в Кабанском районе Бурятии.
 Оймур — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.